Режи́мна терито́рія — земельна ділянка, що охороняється в межах встановлених кордонів, яку обгороджено по периметру парканом або колючим дротом, іноді цегляною або бетонною стіною, обладнана інженерно-технічними засобами охорони, на якій ведуться секретні роботи чи розміщені будівлі (споруди) закладів, що виготовляють зразки озброєння і військової техніки.

Режимна територія як законодавчий термін України

Режи́мна терито́рія – місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, на якій встановлюється та підтримується відповідний режим.

Див. також
Управління державної охорони України

Джерела
zakon.nau.ua Режи́мна терито́рія
zakon.nau.ua Управління Державної Охорони України Наказ "Про порядок забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування" (Порядок, п.4) 17.03.2006 N 78

Посилання 
Пропускний режим /Словник професійної термінології  для  майбутніх  фахівців Національної  гвардії  України

Право України